

Anno 
 889 o 889 a.C.

Codici 
 889 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Karasuyama, nella Prefettura di Tochigi, del Giappone

Matematica 
 889 – numero